Никола́й Ро́зов: Розов, Николай Васильевич (1877—1938) — протоиерей, священномученик, расстрелян.
 Розов, Николай Иванович (1918—2000) — капитан, Герой Советского Союза (1945).
 Розов, Николай Николаевич (1912—1993) — советский и российский книговед, археограф, палеограф.
 Розов, Николай Петрович (1842—1892) — регент Ярославского архиерейского хора.
 Розов, Николай Сергеевич (род. 1958) — российский философ, профессор НГУ.
 Розов, Николай Христович (1938—2020) — советский и российский математик, член-корреспондент РАО.

Примечания